65-я дивизия

 65-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской императорской армии
 65-я пехотная дивизия — дивизия Армии США.
 65-я стрелковая Новгородская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 65-я гвардейская стрелковая Рижская дивизия — формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА (ВС СССР) во время Великой Отечественной войны.
 65-я авиационная дивизия — авиационное воинское соединение истребительной и штурмовой авиации Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.
 65-я истребительная авиационная дивизия — авиационное воинское соединение истребительной авиации Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.